Šulc (f. Šulcová) est un patronyme tchèque et slovaque (de l'allemand Schulz) pouvant désigner :
 Jaroslav Šulc (1903-1943), un paléontologue tchèque ;
 Ondřej Šulc (1983-), un joueur de handball tchèque ;
 Vojtěch Šulc (1986-), un athlète tchèque.

Voir aussi 
 
 
 

Homonymie de patronyme
Patronyme tchèque